

Patronyme

 Albert Cambriels (1816-1891), général de corps d'armée français ;
 Dominique Pierre Cambriels (1767-1845), général de brigade français.

Homonymie de patronyme